Алдерсон има више значења:
 Алдерсон (Западна Вирџинија)
 Алдерсон (Оклахома)